Kakwa puede referirse a:
 Kakwa una etnia que habita Uganda y Sudán.
 Kakwa una etnia de Colombia.